Jan van Gendt (architect)
Jan van Gendt (voetballer)